Tanja steht für:
 den weiblichen Vornamen, siehe Tanja
 einen Fluss in Ghana, siehe Tanja (Fluss)
 eines der Hauptwerke von Schneur Salman, siehe Chabad#Das Buch Tanja
 die Kurzgeschichte von Iwan Bunin, siehe Tanja (Iwan Bunin)
 die Elbfähre, siehe Tanja (Fähre)
 ein Walross, das im hannoverschen Zoo lebte, siehe Tanja (Walross)
 die fiktive Person Tanja Nolte-Berndel, siehe Günter Freiherr von Gravenreuth#Tätigkeiten
 die deutsche Fernsehserie, siehe Tanja (Fernsehserie)